Caio Norbano Flaco — cônsul romano em 38 a.C.
 Caio Norbano Flaco (cônsul em 24 a.C.) — cônsul romano em 24 a.C., filho do anterior
 Caio Norbano Flaco (cônsul em 15) — cônsul romano em 15, filho do anterior

Desambiguações de antropônimos
 
Desambiguações de história